Nô Pintcha steht für:

 Nô Pintcha (Zeitung), Zeitung in Guinea-Bissau
 Nô Pintcha FC dos Mosteiros, kapverdischer Fußballverein aus Mosteiros, Insel Fogo
 Clube Desportivo Nô Pintcha, kapverdischer Fußballverein aus Nova Sintra, Insel Brava